est un genre éteint de plantes.

Pour , il s'agit d'un genre appartenant au groupe des Sporae dispersae.

Description

Distribution

Systématique 
Le nom correct complet (avec auteur) de ce taxon est Pagiophyllumpollenites L.C.Chang, 1963.

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 
 
 

†
Plante préhistorique (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1963
Taxon fossile non connu en Paleobiology Database